Шодмон (Гісар) — Футбольний клуб «Шодмон» або просто «Шодмон» — таджицький професіональний футбольний клуб з міста Гісар.
 «Шодмон» — п'єса Сатим Улуг-заде (1939).